The End of the Innocence est un album de Don Henley.
 The End of the Innocence est une chanson de Don Henley.